Les Pseudotrachelocercidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Nassophorea  et de l’ordre des Nassulida

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Pseudotrachelocerca, composé du préfixe pseudo-, faux et trachelocerca, par allusion au genre Trachelocerca Ehrenberg, 1830, autre cilié de la classe des Karyorelictea et de l'ordre des Trachelocercida.

Description

Distribution

Liste des genres 
Selon  :
 Pseudotrachelocerca Song, 1990

Systématique 
La famille des Pseudotrachelocercidae a été créée en 1990 par le biologiste chinois  (1958-).

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Ciliophora    
Nassophorea 
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)